

Cinema 
 Agonia – film greco del 1969
 Agonia – film brasiliano del 1978
 Agonia – film sovietico del 1981
 Agonia – cortometraggio finlandese del 2006
 Agonia – episodio del film collettivo Amore e rabbia del 1968, diretto da Bernardo Bertolucci

Medicina
 Agonia – momento dell'indebolirsi di funzioni vitali prima della morte di un individuo

Musica
 Agonia – Gruppo musicale punk di inizio anni '80 di Verona
 Agonia Records – etichetta discografica polacca